La route nationale 118 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 la route nationale 118 en France :
 la route nationale 118 en Italie.

Voir aussi